Микаэ́ль Исха́к (; 31 марта 1993, Сёдертелье) — шведский футболист ассирийского происхождения, нападающий клуба «Лех» и сборной Швеции.

Карьеру начал в клубе «Ассириска Фёренинген», выступающем в Суперэттане. В декабре 2011 года подписал контракт с клубом «Кёльн». 5 августа 2013 года заключил четырёхлетний контракт с итальянской «Пармой». В 2017—2020 годы выступал за «Нюрнберг».

Статистика 
 Клубная

 Сборная

Итого по официальным матчам: 4 матча / 1 гол; 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Швеции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Санкт-Галлен»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Раннерс»
Игроки ФК «Нюрнберг»